Палас — многозначный термин.

 Палас — вид ковра.
 Палас — мыс возле которого произошла одна из крупнейших морских катастроф XX века: 4 августа 1906 года здесь разбился итальянский парусник «Сирио» (); по разным оценкам жертвами трагедии стали от 350 до 442 человек.
 Палас — посёлок городского типа в Таджикистане.
 Палас-театр — историческое название Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.
 Палас (замковая архитектура) — жилой дом во дворе большого замка, со всеми удобствами для проживания в условиях отсутствия осады замка (в условиях осады семья лорда переселялась в цитадель замка)

См. также 
 Паллас

Примечания